Franz Kinsky ist der Name folgender Personen:

* Franz Joseph Kinsky (1739–1805), österreichischer Feldzeugmeister und Autor 
 Franz Ulrich Kinsky (1634–1699), böhmisch-österreichischer Diplomat und Politiker